Skladaný ist der Familienname folgender Personen:

 Branislav Skladaný (* 1982), slowakischer Volleyballspieler
 František Skladaný (* 1982), slowakischer Eishockeyspieler